Греков Олександр Петрович (1875—1959) — український військовий діяч, генерал-хорунжий Армії УНР.
 Греков Олександр Петрович (1909—2000) — відомий російський реставратор, що відродив рештки фресок 14 ст. зі зруйнованого німцями у Другу Світову війну храму Спаса Преображення на Ковальові в Новгороді. Автор унікальної методики відновлення цих фресок.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок